Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandar Đurić – bośniacki piłkarz, olimpijczyk
 Branko Đurić – bośniacki aktor i reżyser
 Dušan Đurić – szwedzki piłkarz
 Milan Đurić (strona ujednoznaczniająca)
 Velibor Đurić – bośniacki piłkarz